La Kypello Kyprou 1980-1981 fu la 39ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che vinse il suo quinto titolo.

Formula
Sono noti i risultati dei soli ultimi 3 turni: quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio.

Tabellone

Note

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1980-1981